Основная статья: «School Rumble»

Персонажи

Класс 2-C 

  — самая обычная школьница, хоть и не блещет интеллектом, хозяйственностью или спортивными навыками, но добра, имеет романтичную натуру и очень целеустремлённа. Несмотря на то, что Тэмма часто переживает из-за своего небольшого роста и отсутствия ярко выраженных форм, в школе Цукамото считают симпатичной, она многим нравится, но её единственная любовь — Одзи Карасума, остаётся доброжелательно равнодушным ко всем её попыткам установить более близкие отношения.Тэмма очень любит свою младшую сестрёнку Якумо (хотя из-за её роста некоторые ошибочно принимают Тэмму за младшую сестру), пытается заботиться о ней, как подобает старшей сестре, несмотря на то, что Якумо имеет куда более зрелый характер. Её лучшие подруги в классе, Акира Такано, Микото Суо и Эри Саватика, приглядывают за Тэммой, но иногда не могут отказать себе в удовольствии пустить всё на самотёк, чтобы увидеть какую глупость совершит Тэмма на этот раз.Сэйю:Ами Косимидзу

  — жизнь пятнадцатилетнего хулигана Кэндзи Харимы изменилась в тот момент, когда он спас школьницу от бандита, вооруженного ножом. Тэмма Цукамото, именно она была этой школьницей, навсегда стала для него главным человеком на свете, но из-за случайного недоразумения Тэмма восприняла Кэндзи как извращенца. Не желая сдаваться, Кэндзи ушёл из родительского дома, поселившись у двоюродной сестры — Итоко, сменил внешность (отрастил усы и бородку, а также стал постоянно носить тёмные очки, что придало ему ещё более устрашающий вид, одно время он отрастил бороду до груди, после ему пришлось ходить бритым, но с лысиной, в конце концов его волосы стали такими же длинными как и в начале сериала но усы и бороду он больше не носил), и стал учится с Цукамото в одной школе. С огромным трудом, он сумел попасть в класс с ней, однако признаться в своих чувствах оказалось весьма затруднительным делом.Доброту Тэммы по отношению к себе он воспринимал как признаки любви, а события свидетельствующие об обратном вгоняли его в жестокую депрессию. Самой Тэмме очень интересно кто же нравится Хариме, поскольку он неоднократно попадал в довольно двусмысленные ситуации с Эри и Якумо, но про то, что именно она является объектом любви Кэндзи, Цукамото даже не подозревает.В ходе сериала, Харима постепенно порывает со своим хулиганским прошлым (но его характер остаётся прежним) и находит себе новое призвание — становится многообещающим мангакой, пытаясь в манге выразить свои чувства к Тэмме Цукамото.Примечание: Эри Саватика называет Хариму прозвищем  — букв. «борода».Сэйю:Хироки Такахаси

  — бесстрастный юноша с непроницаемым лицом, в которого влюблена Тэмма. Обычно ведёт себя очень странно, например надевает вместо дождевика (по-японски каппа) костюм водяного демона — каппы, спит в кладовке спортзала, ездит на велосипеде со сверхзвуковой скоростью. Является фанатичным любителем карри, хорошо играет в карты, и, как стало известно Хариме, рисует популярную мангу под псевдонимом Нидзёфу (). Все попытки Тэммы сблизится с ним, воспринимает в целом равнодушно, но иногда проявляет определённую заботу о Цукамото.Сэйю:Хироки Кониси

  — родилась в смешанной семье, её отец — крупный бизнесмен из Великобритании, а мать — полуяпонка. Семья Эри очень богата, она живёт в большом особняке, её возит на автомобиле личный дворецкий, Накамура, и это, а также её красота, конечно отразилось на её характере. Саватика немного высокомерна, у неё аристократические повадки и презрительное отношение к мужскому полу, среди которого Эри очень популярна. Её лучшей школьной подругой стала Микото, однажды сломавшая лёд отчуждения между ними, затащив Эри на вечеринку в своей школе кэмпо (додзё). После этого случая Саватика изменила своё поведение, стала более общительной, подружилась с Тэммой и Такано.Эри очень красива, хорошая спортсменка, схватывает всё на лету. Всем парням, которые признавались ей в любви Саватика отказывала, но случайное признание Харимы, который сделал его по ошибке (он думал, что признаётся Тэмме) вызвало у неё чувства, с которыми она не смогла определится. В данном плане Эри является типичным цундэрэ-персонажем.

Однако более поздних томах манги происходит сначала дальнейшее развитие Эри, а потом и переход в несколько иное качество. Эри более четко осознает свои чувства, пытаясь привлечь к себе внимание Харимы. Еще позднее она осознает присутствие соперницы — Тэммы. В настоящий момент конфликт Тэммы и Эри был урегулирован.Вообще, ревность Эри — одна из причин изменений её характера. В разное время Эри ревновала Хариму к Микото, Тае, Якумо, теперь и к Тэмме. Однако за исключением последнего случая, привязанность Харимы к потенциальным конкуренткам была в меньшей или большей степени плодом воображения Эри. Развивающийся конфликт разрешался, каждый раз чуть меняя характер самой Эри.Примечание: Харима, и изредка Микото, называют Эри прозвищем  — букв. «госпожа», «принцесса». С другой стороны они опускают уважительный суффикс «-сан». Это простительно для давней подруги Микото, но подчеркивает презрительно-фамильярный тон у Харимы.Сэйю:Юи Хориэ

  — высокая, сильная, слегка грубоватая девушка, профессиональный боец кэмпо. Очень волевая, смелая и решительная. В средней школе влюбилась в своего сэмпая, который был у неё репетитором, но рассталась с ним так и не успев рассказать о своих чувствах. Её лучшие подруги — Тэмма Цукамото, Эри Саватика и Акира Такано ценят Микото за простоту в общении и прямолинейность. Иногда принимает участие в судьбе своего друга детства Харуки Ханаи, что многими воспринимается как некий вид романтических отношений между ними. Позднее стала проявлять интерес к Хироёси Асо.Сэйю:Хитоми Набатамэ

  — последняя девушка из троицы лучших подруг Тэммы Цукамото. Высокая, неразговорчивая, очень таинственная девушка, обладательница великолепных аналитических способностей, благодаря которым легко может объяснить даже самые странные поступки людей (однажды благодаря этой способности она спасла репутацию Харимы). Часть её скрытой жизни приоткрывает короткая история, рассказывающая как в ходе летних каникул Такано работает спецагентом и спасает мальчика от мафии (эпизод показан в 3D-манере, отличной от основного стиля рисунка сериала(окончание 17-го эпизода первого сезона)). Также во втором сезоне неоднократно авторы намекали на её секретную профессию. В школе Акира возглавляет «Чайный клуб».Сэйю:Каори Симидзу

  — староста класса 2-С, очень правильный, всегда говорит то что думает, и часто доходит до занудства в своём стремлении делать всё так как надо. Хотя Харуки носит очки и хорошо учится, то есть имеет черты типичного «ботаника», он великолепный спортсмен и боец кэмпо, не уступая в бою даже Микото Суо, своей подруге детства.Их дружба началась после того, как Микото вернула уверенность в себе маленькому, слабому, всеми обижаемому Харуки, которого постоянно били другие дети, поскольку хотя отец Ханаи был мастером кэмпо, его сын абсолютно не умел постоять за себя. Микото убедила его вернуться в школу, в которую Ханаи боялся ходить и защитила его от хулиганов, впоследствии Харуки стал ходить вместе с Микото в додзё и вместе с ней получил чёрный пояс по кэмпо.Несмотря на столь долгие отношения, Харуки относится к Микото только по-дружески, цель его жизни — обратить на себя внимание Якумо Цукамото, которая не знает как отвечать на его проявления внимания.Из-за нередких недоразумений часто устраивает драку с Кэндзи Харимой. Обычно их драки заканчиваются ничьей и последующим примирением.Сэйю:Синдзи Кавада

  — главный школьный плейбой, весьма популярен среди девушек, в которых он больше всего ценит одно: размер груди. Любимое хобби - с ходу определять размер бюстгальтера у девушки, а уже потом решает стоит ли идти с ней на свидание. Поскольку Микото Суо имеет самую большую грудь среди девушек в его классе, Имадори постоянно пытается закрутить с ней роман, на что Суо реагирует довольно нервно. Постепенно Микото привыкает к приставаниям Кёсукэ и начинает относится к нему более дружелюбно.Сэйю:Дайсукэ Кисио
  — обычный парень, которому нравится Тэмма. Однако все его попытки сблизится с ней обречены на провал, так как жестоко пресекаются бдительным Харимой.Согласно мангаке Дзину Кобаяси, первоначально он задумывал сделать Нару одним из главных героев, но впоследствии отказался от этой мысли.Сэйю:Юки Тай

  — фотоманьяк, "продавший свою юность цифровому фотоаппарату". Основной сюжет его снимков — девушки класса, которых он фотографирует якобы для выпускного альбома. На самом деле Фуюки продаёт эти фотографии одноклассникам и тратит деньги на своё оборудование. Из-за этих махинаций ему часто достаётся и от девушек и от старосты Харуки Ханаи (который, однако, и сам не против купить пару снимков Якумо).Сэйю:Хироюки Ёсино

  — хрупкая на вид девушка, обладающая невероятной силой. Занимается в клубе вольной борьбы, а в свободное время подрабатывает грузчиком, поражая своей способностью переносить тяжелейшие грузы даже Кэндзи Хариму и Харуки Ханаи. Влюблена в Кёсукэ Имадори, но тот старается избегать Итидзё, пугаясь её силы, и считая что размер её груди слишком мал.Сэйю:Юка Нанри (первый сезон)Сэйю:Мако Сакурай (второй сезон)

  — неразговорчивый высокий парень, хороший спортсмен, подрабатывает поваром в ресторане, где работает Сара Адиэмус. Выглядит, как "крутой парень", но довольно застенчив, если дело касается девушек.
  — рыжеволосый парень, мечтает стать хулиганом номер один в школе, однако не может держаться на равных с Харимой, ни по силе, ни по смелости, поэтому затаившись выжидает момент, чтобы сбросить Кэндзи Хариму с пьедестала.
  — ученик, чей добродушный характер и умение воплощать в жизнь мечты мужской половины класса 2-С по части интереса к противоположному полу, дали ему прозвище «Будда Нисимото» и «Эро-Сомелье». Обладает развёрнутым стратегическим мышлением и широкой агентурной сетью, позволяющими Гандзи и его одноклассникам с успехом добывать сверхсекретную личную информацию не только о своих одноклассницах, но даже о учительнице Итоко Осакабэ, которая является идолом для Нисимото.

Класс 1-D 

  — младшая сестра Тэммы, которую окружающие часто принимают за старшую сестру, так как Якумо выше ростом, чем Тэмма и на вид взрослее её. Якумо очень красива, у неё добрая душа, она прекрасно готовит, хороша и в спорте, но считаясь одной из самых популярных девушек школы, избегает мужского общества. Причина в том, что Якумо обладает необычной способностью — может читать мысли парней, которым нравится, и это напрочь отбивает у неё охоту знакомится с ними поближе. Впрочем, даже если человек говорит то что думает, как например Харуки Ханаи, не скрывающий своих далеко идущих намерений, то это не означает что он автоматически понравится Якумо.Очень любит свою старшую сестру, поскольку мысли Тэммы для неё открытая книга, и Якумо знает что сестра тоже её очень любит. Заботится о Тэмме, держа на своих плечах всё домашнее хозяйство, готовит еду (её обеды всеми признаются как кулинарный шедевр), собирает обэнто в школу.Любит детей и животных, быстро находя общий язык и с теми и с другими. Это поспособствовало её сближению с Харимой, который умел разговаривать со зверями и чьи мысли Якумо не смогла прочесть. Впоследствии Якумо стала первым читателем и критиком манги (не считая Таэ), которую рисовал Кэндзи Харима и из-за таких дружеских отношений стала многими восприниматься как его подружка, в том числе и Тэммой. Сам Харима тепло относится к Якумо, поскольку Якумо часто выручала его не требуя ничего взамен, один раз он помог ей когда она заболев, лежала дома одна, при этом ему пришлось бросить неоконченную мангу со сдачей которой он опаздывал. Какие чувства на самом деле испытывала Якумо к Хариме неизвестно (в аниме она влюбилась в Хариму поскольку он напомнил ей отца).Также Якумо является членом «Чайного клуба», вступив туда после того как глава клуба, Такано, заблокировала вступление в этот же клуб Харуки Ханаи.Примечание: Кэндзи Харима называет Якумо прозвищем , «имото» — букв. «младшая сестра», «-сан» — уважительный суффикс.Сэйю:Мамико Ното

 Сара Адиэмус () — школьница из Великобритании, учится в Японии по программе обмена. Одноклассница и близкая подруга Якумо Цукамото, член «Чайного клуба», подрабатывает официанткой в ресторане и в свободное время служит послушницей в местной католической церкви. Возможно влюблена в Асо Хироёси, с которым работает в одном ресторане.Сэйю:Юкари Фукуй

Класс 2-D 
Из-за натянутых отношений между классными руководителями классов 2-D и 2-С, а также между некоторыми учениками, эти классы стали ярыми соперниками, особенно в ходе спортивного фестиваля.

  — староста класса 2-D, пытается сделать всё возможное чтобы обставить класс 2-C во всём. Интересуется Акирой Такано.Сэйю:Хироки Ясумото
 Гарри Маккензи (,  Хари: Маккэндзи:) — американский школьник, обучающийся в японской школе по программе обмена. Опытный боец, часто сталкивающийся в битве с Кэндзи Харимой и Харуки Ханаи. Его имя и фамилия в японском произношении вызывают эффект путаницы с именем Харимы (произносится как: Хари Маккэндзи = Харима Кэндзи), и из-за этого происходят нередкие недоразумения.Сэйю:Нобуюки Хияма

 Лала Гонзалес (,  Рара Гондзарэсу) — мексиканская школьница, учится в Японии по программе обмена. Профессионально занимается вольной борьбой, унаследовав бойцовские качества и мечту поехать в Японию, и стать там чемпионом, от своего покойного отца, тоже борца. Вступила в тот же клуб вольной борьбы, что и Карэн Итидзё. Её, Лала видит своим главным соперником, поскольку не может победить в схватке с ней, а её имя, Карэн, вызывает у Гонзалес неприятные ассоциации с её матерью, которая сбежала, оставив её с отцом одних (тем не менее довольно тепло относится к Карен даже является её подругой). Лала очень вспыльчива, драчлива, громко разговаривает. Часто ей под горячую руку попадает Имадори, который не в силах устоять против размера её бюста, и обычно это заканчивается для него тяжелыми травмами.Сэйю:Ю Кобаяси

  — гориллоподобный хулиган, который считает Хариму своим главным врагом и соперником. Постоянно присылает ему неграмотно составленные письменные вызовы на бой, и почти каждый раз проигрывает.Сэйю:Томоюки Симура

Учителя и сотрудники школы 
  — классный руководитель класса 2-С, преподаёт английский язык. Разговаривает с учениками тихо и интеллигентно, коллекционирует игрушечных динозавров, не любит классного 2-D Като. Всерьёз сомневается в ориентации Кэндзи Харимы, поскольку тот однажды ошибся прислав ему любовное послание, предназначенное Тэмме Цукамото. Проявляет интерес к Таэ Анэгасаки.
  — классный руководитель класса 2-D, довольно неприятная личность.
  — двоюродная сестра Харимы, у которой он стал жить после ухода от родителей. Умная красивая молодая женщина, которая любит подшучивать над своим двоюродным братом и очень интересуется, как любовь к Тэмме смогла заставить хулигана-одиночку так резко изменить свою жизнь. С целью держать Хариму в поле зрения она даже устраивается работать в его школу на должность учителя физики, где благодаря своей красоте и роскошным формам, завоевала огромную популярность среди учеников. Является куратором «Чайного клуба». Дружит с Ёко Сасакура.Примечание: Её имя,  произносится также как , но пишется другими иероглифами.
  — учительница рисования и старая подруга Итоко Осакабэ.
  — новая медсестра школы, красивая девушка, популярная среди учеников. Во время одной из своих депрессий на почве любви к Тэмме, у неё некоторое время жил Кэндзи Харима, к которому Таэ явно неравнодушна.
  — учитель физкультуры, постоянно ходит с бамбуковым боккэном, гроза нерадивых учеников. За злобность и габариты, ученики прозвали его Гориямой (горилла + Корияма).

Остальные персонажи 
  — младший брат Кэндзи Харимы, друг Мио Тэннодзи. Сюдзи нравится Якумо Цукамото.
  — младший брат Карэн Итидзё, фанат суперсэнтай-сериала «Додзибирон».
  — младшая сестра Нобору Тэннодзи, подружка Сюдзи Харимы.
  — дворецкий семьи Саватика, присматривает за Эри. Бывший солдат, обладает военной выправкой, один глаз закрыт повязкой, Накамура потерял его в бою. Очень предан.

Животные 
  — чёрный кот с крестообразным шрамом на голове, любимец Якумо, живёт в доме Цукамото.
  — лягушка Харимы.
  — жираф Харимы, позднее стал жить в зоопарке.
  — поросёнок Харимы.
  — пингвин Харимы.

Примечания

Ссылки 
 Страница персонажей на вики Wannabe Fansubs 

School Rumble
School Rumble